Петро Кузмяк (; , Страняны, Австрийская империя (ныне район Стара-Любовня Прешовский край, Словакия) — ), с. Руски-Крстур (ныне в общине Кула Западно-Бачского округа, Воеводина, Сербия) — русинский педагог, поэт, деятель русинской культуры.

Биография 

Окончил школу в родном селе, учился в Подолинке и Дебрецене. Из-за финансовых проблем не смог продолжать обучение и вступил в монастырь в Мукачево.

Некоторое время посещал педагогические курсы в Ужгороде. Изучал педагогику, философию, богословие. Прошёл новициат. В 1838 году бежал из монастыря. Учительствовал в с. Шамброн. В 1841—1849 годах работал преподавателем и нотариусом в с. Якубяны (ныне район Стара-Любовня Прешовский край, Словакия).

Участник революции 1848 года. Когда для усмирения восставших русская армия вступила в Закарпатье, П. Кузмяк был арестован.

В мае 1855 года занял место главного учителя конфессиональной школы в с. Русский Крстур. Владел русским, старославянским, латинским, венгерским и немецким языками. Работал учителем до 1892 года.

За свою работу как педагог часто получал благодарности церковных и государственных школьных властей.

Имея многодетную семью, жил в бедности.

Умер 13 января 1900 г. в с. Руски-Крстур, где и похоронен.

Творчество 
Известен как русинский поэт, автор стихов (Прилетїла зозуленка, Співай жавороночку).

Память 
 Гимназия в селе Русский Крстур носит его имя. Гимназия имени Петра Кузмяка является единственной в мире, где предоставляется возможность получения среднего образования на русинском языке. Большинство общественных и культурных деятелей русинской общины в стране являются выпускниками Крстурской школы, она же поставляет основную массу студентов кафедр русинского языка и литературы
 В селе Русский Крстур установлен бюст Петра Кузмяка.

Примечания

Литература 
 Колектів авторів Краєзнавчий словник Русинів-Українцив Пряшівщина — Пряшів: Союз русинів-українців Словацької Республіки, 1999. — ISBN 80-85137-15-1.

Ссылки 
 Хто бул Петро Кузмяк

Родившиеся в Богемии
Умершие в Руски-Крстуре
Русинские поэты
Русинские педагоги
Революционеры Венгрии
Похороненные в Сербии
Русинские деятели